Mistura fina foi um programa de entretenimento da autoria de Júlio Isidro e apresentado por Ana Maria Lucas, exibido pela RTP em 1991. Os participantes deste programa eram conhecidos do teatro, da musica e da televisão, onde eram convidados a jogar diversos jogos tradicionais.

Um destes programas foi em 2007 parodiado pelos Gato Fedorento na rubrica dos Tesourinhos Deprimentes.

Programas da RTP
1991 na televisão em Portugal
Programas de televisão de Portugal